Capitan désigne :

Dans les arts 
 Capitan est un personnage de la Commedia dell'arte
 Le Capitan est un film français de André Hunebelle avec Bourvil et Jean Marais sorti en 1960
 Le Capitan est un film français de Robert Vernay avec Pierre Renoir, sorti en 1946
 Le Capitan est un roman de l'auteur français Michel Zévaco.
 Capitan est une bande dessinée  créée par Liliane Funcken et Fred Funcken dans le Journal de Tintin narrant les aventures de Capitan, un bretteur aventurier vivant au , à l'époque des mousquetaires.

Divers   
 Le capitan pacha est le grand amiral de la flotte de l'Empire ottoman.

Toponymes 

 Capitan, une communité non incorporée située en Louisiane
 Les monts Capitan, une chaîne de montagne du Nouveau-Mexique
 Capitan, un village situé en Nouveau-Mexique
 Capitan Mountains, une ville située en Nouveau-Mexique

Patronymes 
 Colette Capitan (1932- ), sociologue et historienne française ;
 Jesús Caldera Sánchez-Capitán (1957-), homme politique espagnol ; 
 Louis Capitan (1854-1929), médecin, anthropologue et préhistorien français ;

Voir aussi 
 El Capitan, et El Capitan (Texas)
 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme